Список ультра-піків США — це список всіх 128-ми «ультра-піків» Сполучених Штатів Америки з відносною висотою () 1500 м і більше.

Визначення 
Вершину гори або пагорба можна представити трьома основними значеннями (характеристиками):
 Топографічна висота — абсолютна висота вершини, вимірює її висоту над геодезичним рівнем моря.
 Топографічна відносна висота вершини — показник того, наскільки висота вершини піднімається над його околицями
 Топографічна ізоляція (або радіус домінування) гори — вимірює відстань, на якій лежить вершина, до найближчої рівної або більшої висоти.

Деналі — це лише одна з трьох вершин на Землі з відносною висотою більш ніж 6000 метрів. Відносна висота трьох вершин Сполучених Штатів перевищує 4000 метри, шістьох — більше 3500 метрів, десяти — більше 3000 метрів, 19 — більше 2500 метрів, 45 — більше 2000 метрів. Наступні 128 найвидатніших вершин мають відносну висоту понад 1500 метрів, а 264 — «великі вершини», мають відносну висоту понад 1000 метрів.

Ультра-піки 

Зі 128-ми найвидатніших вершин США, 65 розташовані на Алясці, дев'ять у Каліфорнії, по вісім у Неваді та Юті, сім у Вашингтоні, шість на Гаваях, п'ять в Аризоні, по чотири в Орегоні та Монтані, по три в штатах Колорадо, Вайомінг та в Айдахо і по одній в Нью-Гемпширі, Північній Кароліні та Нью-Мексико. Чотири з цих піків лежать на міжнародному кордоні Аляска — Юкон, а дві лежать на міжнародному кордоні Аляска — Британська Колумбія (між США та Канадою).

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Галерея

Примітки

Посилання 

 United States Geological Survey (USGS) 
 Geographic Names Information System @ USGS 
 United States National Geodetic Survey (NGS) 
 Geodetic Glossary @ NGS 
 NGVD 29 to NAVD 88 online elevation converter @ NGS 
 Survey Marks and Datasheets @ NGS 
 Bivouac.com 
 Peakbagger.com 
 Peaklist.org 
 Peakware.com 
 Summitpost.org 

 
США
Списки:США